Джампал (, ) — село .

Население 
В 1959 году в селе Джампал жило 450 человек, в основном армяне (в Амткельском сельсовете в целом — 2245 человек, также в основном армяне, кроме преимущественно грузинских сёл Када, Шуамта и Цацхвиари). В 1989 году в селе жило 242 человека, в основном грузины.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета